Margin Call steht für:

 Margin Call, Börsenbegriff, siehe Margin #Margin Call
 Der große Crash – Margin Call, US-amerikanischer Spielfilm von J. C. Chandor (2011)